Эта статья содержит информацию о групповом этапе Кубка УЕФА 2006/07.

В групповом этапе участвовали 40 клубов-победителей первого раунда. Клубы были разделены на 8 групп по 5 команд в каждой. Команды, занявшие в группе первые три места, проходили в плей-офф.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка группового этапа Кубка УЕФА прошла 3 октября 2006 года в Ньоне. Перед жеребьёвкой 40 команд были разбиты на 5 корзин в соответствии с их коэффициентами. В результате жеребьёвки были образованы 8 групп по 5 команд — по 1 команде из каждой корзины.

География группового этапа 
В групповом этапе Кубка УЕФА 2006/07 представлены национальные лиги следующих стран:
 Испания, Франция, Нидерланды — по 4 команды,
 Англия, Италия, Чехия — по 3,
 Германия, Швейцария, Бельгия, Турция, Израиль, Румыния — по 2,
 Греция, Дания, Португалия, Сербия, Австрия, Шотландия, Польша — по 1.

Группы 

Время начала матчей указано центральноевропейское

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

Групповой этап